Конехера () — топоним:

 Конехера — остров архипелага Кабрера.
 Конехера — остров архипелага Питиузские острова.
 Конехера — прибрежный остров в Бискайском заливе.